TaskJuggler est un logiciel libre de gestion de projet. À la différence des autres logiciels libres de gestion de projet, il s'utilise avec un mode édition (dans lequel l'utilisateur décrit les tâches, les ressources, les charges, la dépendance entre tâches) et un mode rapport (dans lequel l'utilisateur visualise les diagrammes de Gantt, les diagrammes des tâches et des ressources).

Concurrents 
 Trac
 Redmine
 Visual Planning
 ProjectLibre anciennement OpenProj, compatible MS-Project
 Wit (logiciel libre)

Annexes

Article connexe 
 Logiciel de gestion de projets

Liens externes 
 Site officiel

Logiciel libre sous licence GPL
Logiciel pour Linux
Logiciel pour Unix
Logiciel pour Windows
Logiciel libre de gestion de projets
Logiciel de gestion de projets
KOffice